Агиар-да-Бейра:

 Агиар-да-Бейра — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Гуарда.
 Агиар-да-Бейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.